Sonic Team — розробник відеоігор.
 Sonic the Hedgehog (серія відеоігор) — серія відеоігор.
 Sonic the Hedgehog (16 біт) — гра для Mega Drive.
 Sonic the Hedgehog (8 біт) — гра для Master System та Game Gear.
 Sonic the Hedgehog (гра, 2006) — гра для PlayStation 3 та Xbox 360.
 Sonic the Hedgehog (персонаж) — головний персонаж серії Sonic the Hedgehog.
 Sonic hedgehog — ген і білок, названий на честь Їжака Соніка.
 Nickelodeon Sonic — індійський дитячий телеканал.